Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 2010 года прошёл с 28 июля по 1 августа на стадионе Nyayo National Stadium в Найроби, Кения.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 

Источник: Медальный зачёт

Количество участников 

 (16)
 (6)
 (5)
 (14)
 (12)
 (8)
 (12)
 (1)
 (10)
 (11)
 (2)
 (14)
 (2)
 (6)
 (63)
 (2)

 (3)
 (15)
 (2)
 (106)
 (2)
 (5)
 (3)
 (6)
 (1)
 (5)
 (15)
 (19)
 (5)
 (6)
 (37)
 (7)

 (14)
 (13)
 (14)
 (1)
 (5)
 (41)
 (7)
 (1)
 (21)
 (4)
 (7)
 (27)
 (9)
 (4)

Примечания 

Daily reports
 Negash, Elshadai (2010-07-27). High powered rivalries expected in Nairobi – African Championships preview . IAAF. Retrieved on 2010-07-31.
 Negash, Elshadai (2010-07-28). Kiprop takes men’s 10,000m as African championships begin in Nairobi . IAAF. Retrieved on 2010-07-31.
 Negash, Elshadai (2010-07-29). Meite, Okagbare take 100m titles, Cheruiyot over Defar again in the 5000m - African champs Day 2 . IAAF. Retrieved on 2010-07-31.
 Negash, Elshadai (2010-07-30). Rudisha sizzles 1:42.84 in Nairobi as Kenya collects three golds in Nairobi - African champs, day 3 . IAAF. Retrieved on 2010-07-31.
 Negash, Elshadai (2010-07-31). Dibaba takes down Masai in 10,000m to notch first Ethiopian gold in Nairobi - African champs, day 4 . IAAF. Retrieved on 2010-07-31.
 Negash, Elshadai (2010-08-01). Kenya captures five gold medals  as African champs conclude in Nairobi - African champs, day 5 . IAAF. Retrieved on 2010-08-01.

Ссылки 
 Результаты
 Сайт конфедерации лёгкой атлетики Африки

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике
Июль 2010 года
Август 2010 года
Международные спортивные соревнования в Найроби
2010 год в Кении
Лёгкая атлетика в Кении
Чемпионаты Африки в Кении
Чемпионаты Африки в 2010 году